Radomirești se poate referi la:
Radomirești, Bacău
Radomirești, Olt

Toponime românești